Бедарево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бедарево — село в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Бедарево — деревня в Любимском районе Ярославской области.